Giurato ist der Familienname folgender Personen:

 Blasco Giurato (1941–2022), italienischer Kameramann
 Giuseppe Giurato (18??–19??), italienischer Fechter